Сергей Данилович Безклубенко (; 15 июня 1932, с. Ладыжинка (ныне Уманского района Черкасская область Украины) — украинский и советский государственный и партийный деятель, министр культуры Украинской ССР (1977—1983), , доктор философских наук (1977), профессор (1996). Тележурналист, историк украинского кино. Член ЦК КП Украины (1981—1986). Депутат Верховного Совета УССР 10-го созыва.  Заслуженный работник культуры Украины (2002).  Заслуженный деятель культуры Польши (1979).

Биография 
В 1951—1956 годах обучался в Киевском госуниверситете. Член КПСС с 1954 года.

В 1956—1963 годах — литработник, заведующий отделом пропаганды областной газеты «Радянська Донеччина», в 1962—1963 — главный редактор межрайонной газеты «Маяк» (Донецкая область).

В 1963—1967 годах работал в редакции ряда газет Донецкой области, главной редакции Донецкой студии телевидения, в 1970—1977 годах — заведующий сектора кинематографии, заместитель заведующего отдела культуры ЦК КП Украины.

В 1970 году окончил Акаде́мию обще́ственных нау́к при ЦК КПСС (Москва).

Министр культуры Украинской ССР (1977—1983). Принимал участие в создании Киевских театров драмы и комедии, Молодёжного, Детского музыкального, второго кукольного , ТЮЗа — в Запорожье и Сумах, Домов органной и камерной музыки в Киеве и ряде областей Украины, духового и эстрадно-симфонического оркестров в Киеве, ряда других художественных коллективов и др.

В 1983—2001 годах — заведующий отдела киноведения Института искусствоведения, фольклористики и этнологии Академии наук Украины, одновременно преподаватель Национальной музыкальной академии Украины (Киев, 1987—2001); с 1993 года — в Киевском национальном университете культуры и искусств: с 2000 — профессор, с 2001 — проректор по научной работе, заведующий кафедры социально-гуманитарных дисциплин.

Научная деятельность 
Сфера научной деятельности: история, философия и общая теория искусства, культурология, социология и экономика культуры и искусства, история и теория кино и телевидения.

Автор многочисленных научных публикаций, в том числе монографических исследований в различных областях художественной культуры. Основные из них:
 «Соціальна природа мистецтва». — К., 1972;
 «Телевизионное кино. Очерк теории». — К., 1975;
 «Социальная сущность искусства». — М., 1976;
 «Природа искусства. О чём размышляют, о чём спорят философы». — М., 1982;
 «Грани творческого метода». — К., 1986;
 «Музы на ложе Прокруста». — К., 1988;
 «Сокрушении идолов». — К., 1989;
 «Кіномистецтво та політика». — К., 1995;
 «Українське кіно. Начерк історії». — К., 2001;
 «Етнокультурологія. Критичний аналіз наукових та методологічних засад». — К., 2002;
 «Теорія культури». — К., 2002;
 «Політекономія мистецтва». — К., 2004;
 «Відеологія». — К., 2004;
 «Всезагальна теорія та історія мистецтва». — К., 2004;
 «Українська культура: погляд крізь віки». — Ужгород, 2005;
 «Український енциклопедичний кінословник»,
 «Т. І. Основні поняття та терміни». — Вінниця, 2006;
 "Ошибка дона Христофора Колумба. Ироническая повесть в 2-х частях. Ч. І.
 «Ирония судьбы». — К., 2005, 2006;
 «Основи філософських знань. Курс лекцій для студентів мистецьких факультетів ВНЗ». — К., 2007, * «Мистецтво: терміни та поняття. Ілюстроване енциклопедичне видання у 2-х томах». К., 2008, Т. ІІ. — К., 2010 та ін.

Награды 
 Орден Дружбы народов (1982)
 Орден «За заслуги» 3-й степени (2013)
 Памятная медаль 100-летия освобождения Болгарии от турецкого ига
 Лауреат премии Союза кинематографистов СРСР (1982, Первая премия за книгу «Телевизионное кино. Очерк теории»),
 Заслуженный деятель культуры Польши (1979),
 Заслуженный работник просвещения Венгрии (1980),
 Почётный гражданин г. Хьюстона (штат Техас, США) (1978),
 Заслуженный работник культуры Украины (2002),
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета Азербайджана, Верховной Рады Украины, Алтайского края.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Безклубенко Сергей Данилович
 

Политики Украины
Министры культуры Украинской ССР
Почётные граждане Хьюстона
Доктора философских наук
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Историки Украины
Историки кино
Украинские писатели
Журналисты Украины
Выпускники Киевского университета
Члены ЦК КП Украины
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР
Награждённые Почётной грамотой Верховной рады Украины
Делегаты XXVI съезда КПСС